Brandan Stith – cestista statunitense
 Bryant Stith – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 John E. Stith – scrittore statunitense
 Sam Stith – ex cestista statunitense
 Tom Stith – cestista statunitense